Geld oder Leben steht für:

 Geld oder Leben!, Album der Band Erste Allgemeine Verunsicherung (1985)
 Geld oder Leben (Film), französisch-deutscher Film von Jean-Pierre Mocky (1966)
 Tatort: Geld oder Leben, Folge der Fernsehserie Tatort